Ruta 45 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 45 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 45 (Chile)